Mezinárodní kynologická federace (FCI) rozlišuje dvě psí plemena označovaná jako foxteriér:

 foxteriér drsnosrstý
 foxteriér hladkosrstý

Externí odkazy